Ritinha Salário Mínimo foi uma série de televisão brasileira produzida pela extinta Rede Tupi e exibida por um curto período de tempo em 1970. Foi escrita por Abílio Pereira de Almeida e protagonizada por Rosamaria Murtinho no papel título.

Enredo 
Ritinha é uma telefonista que acoberta as aventuras amorosas do patrão, ajudando a esconder seus casos da esposa e da sogra.

Elenco 

 Rosamaria Murtinho 
 Irene Ravache 
 Rildo Gonçalves 
 Gilda Medeiros 
 Maria Teresa 
 Luciano Gregory

Referência 
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1970
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1970
Séries da Rede Tupi